Илимбетова — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, входит в состав Дербишевского сельского поселения.

География 
Расположена в северо-восточной части района, на южном берегу озера Байдабы. Расстояние до районного центра села Аргаяш 30 км, до центра сельского поселения деревни Дербишева — 10 км.

История 
Деревня основана в Каратабынской волости во 2-й половине 18 века (в источниках упоминается с 1795). Названа по имени первопоселенца Илимбета Ильгильдина. 

В 1933 организован колхоз «Искра»..

Население 

(в 1900 — 208, в 1916 — 210, в 1970 — 340, в 1983 — 390, в 1995 — 461)

Улицы 
Улица Аблаева
Лесная улица
Улица Механизаторов
Новая улица
Полевая улица
Луговая улица
Невская улица
Улица Бебесары Янбердиной
Улица Газиза Мурзагалимова
Улица Миндияра Усманова

Инфраструктура 
 Библиотека
 Школа
 Фельдшерский акушерский пункт
 Мечеть
 ЗАО им. Салавата Юлаева

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района